Klaus Winter (botanicus), een Duits plantkundige
Klaus Winter (jurist), een Duits jurist, rechter bij het Bundesverfassungsgericht
Klaus Winter (natuurkundige), een Duits natuurkundige op het gebied van de deeltjesfysica